Ел Соруљо има више значења:

 Ел Соруљо (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Соруљо (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику